MBD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto internazionale, Mmabatho, (Bophuthatswana), Sudafrica